Belastung steht für:

 Belastung (Psychologie), im Alltagsleben von Menschen die von außen auf die Psyche einer Person einwirkenden Einflüsse
 Belastung (Physik), Kräfte, die auf ein Bauteil wirken
 Belastung (Elektrotechnik), wenn eine elektrische Last, ein Stromverbraucher an eine Spannungsquelle angeschlossen wird
 Belastung (Zahlungsverkehr), Subtraktion eines Geldbetrages von einem Konto, welcher sogleich einem Empfängerkonto gutgeschrieben wird
 Belastung (Sport), Beschreibung von Trainingsbeanspruchungen 
 Belastung (Eigentum), Belastung des Eigentums, insbesondere an Grundstücken, mit einem beschränkten dinglichen Recht, zum Beispiel einer Hypothek
 Belastung als juristischer Begriff (etwa in NS-Belastung), vgl. Beteiligung an einer Straftat (Deutschland)

steht im weiteren Sinn für:

 Arbeitsbelastung, Ursache einer Arbeitsbeanspruchung
 Umweltverschmutzung, Belastungen mit Schadstoffen

Siehe auch:

 Belastungsglieder, Belastungsregelung
 Last, Entlastung (Begriffsklärungen)